Ma Lin (schilder), een Chinees kunstschilder uit de Song-periode
Ma Lin (krijgsheer), een Chinees krijgsheer, geboren 1873
Ma Lin (tafeltennisser), een Chinees tafeltennisser, geboren 1980
Ma Lin (voetballer), een Chinees voetballer, geboren 1962
Ma Lin (aangepast tafeltennisser), een Chinees-Australisch tafeltennisser in het aangepast tafeltennis